Petra Marčinko era la campionessa in carica, ma ha scelto di non prendere parte a questa edizione.

Alina Korneeva ha conquistato il titolo, battendo in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 26-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Sara Saito (primo turno)
  Tereza Valentová (quarti di finale)
  Ella McDonald (primo turno)
  Nikola Daubnerová (primo turno)
  Luciana Moyano (primo turno)
  Mayu Crossley (primo turno)
  Mirra Andreeva (finale)
  Nina Vargová (terzo turno)

  Alina Korneeva (campionessa)
  Luca Udvardy (primo turno)
  Ena Koike (terzo turno)
  Sayaka Ishii (semifinale)
  Ranah Akua Stoiber (semifinale)
  Yaroslava Bartashevich (terzo turno)
  Renáta Jamrichová (quarti di finale)
  Hayu Kinoshita (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Australian Open 2023